Sandra Záhlavová (ur. 10 października 1985 w Pilźnie) – czeska tenisistka. Zawodniczka praworęczna.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Miejsca w rankingu WTA (na koniec sezonu)

Bibliografia 

Czeskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Pilźnie (Czechy)
Urodzeni w 1985